

Personnalités 

 Bernadette Sanou Dao ou Bernadette Dao Sanou (née en 1952), enseignante, écrivain et femme politique burkinabé ;
 Firmin Sanou (né en 1973), football international burkinabé ;
 Germain Sanou (né en 1992), footballeur international burkinabé ;
 Gervais Sanou (né en 1985), footballeur international burkinabé ;
 Idrissa Sanou (né en 1977), athlète burkinabé ;
 Kollo Daniel Sanou (né en 1949), réalisateur et producteur burkinabé ;
 Olivier Sanou (né en 1975), athlète burkinabé ;
 Ousmane Sanou dit Papa Sanou (né en 1978), footballeur burkinabé ;
 Salia Sanou (né en 1969), danseur et chorégraphe burkinabé de danse contemporaine ;
 Wilfried Sanou (né en 1984), footballeur international burkinabé ;
 Youssouf Sanou (né en 1988), footballeur international burkinabé.

Voir aussi 
 Sannou, subdivision administrative de la Guinée, sous-préfecture de la préfecture de Labé.
 Sanous, commune française située dans les Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.